Sword (englisch: Schwert) steht für:

 Sword Beach, französischer Küstenabschnitt und Operation im Zweiten Weltkrieg
 The Sword, eine US-amerikanische Heavy-Metal-Band
 Glen Sword (* 1967), britischer Radrennfahrer